Игорь Олегович Леонтьев (18 марта 1994, Ростов-на-Дону) — российский футболист, полузащитник ярославского «Шинника».

Биография 
Начал заниматься футболом с 7 лет в ростовской футбольной школе «Квадро». В 2006 году на турнире в Волжском селекционеры московского «Спартака» присмотрели Леонтьева, и в 13 лет он перебрался в столицу.

Первоначально выступал за юношеские команды «красно-белых», а в мае 2011 года дебютировал в составе дубля в домашней встрече против «Амкара» (3:0).

5 сентября 2014 года участвовал в матче открытия стадиона «Спартака» — «Открытие Арена» (1:1) с сербской командой «Црвена Звезда». В этом матче вышел на замену.

Первый официальный матч за «Спартак» провёл 23 сентября 2015 года в 1/16 Кубка России против нижегородской «Волги». В чемпионате России дебютировал 25 октября 2015 года в гостевом матче с московским «Динамо», матч завершился волевой победой красно-белых 3:2.

31 августа 2018 года контракт Леонтьева со «Спартаком» расторгнут по соглашению сторон. 1 сентября 2018 года в перешёл в клуб Футбольной Национальной лиги «Тюмень».

22 июня 2019 года перешел в песчанокопскую «Чайку» на правах свободного агента

Достижения 
 «Спартак» (Москва)
 Чемпион России: 2016/17
 Обладатель Суперкубка России: 2017
 Победитель молодёжного первенства России: 2012/13
 «Спартак-2» (Москва)
 Победитель Первенства ПФЛ: 2014/15 (зона «Запад»)

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Спартак-2» Москва
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Чайка» Песчанокопское
Игроки ФК «Шинник»